Рейс 115 может иметь следующие значения:
 Рейс 115 Pan American
 Рейс 115 United Airlines